Dzień flagi (Albania)
 Dzień flagi (Argentyna)
 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej